La Srpska Liga 2003-2004 è stata la 12ª edizione della terza divisione di calcio per squadre serbe della Serbia e Montenegro.

È la prima edizione divisa in 4 gironi: Vojvodina, Belgrado, Ovest ed Est

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2004-2005
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Belgrado 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2004-2005
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Ovest 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2004-2005
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Est 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2004-2005
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
Prva liga Srbije i Crne Gore 2003-2004
Druga liga Srbije i Crne Gore 2003-2004
Kup Srbije i Crne Gore 2003-2004

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 2000-2006 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 2003-2004 su rsssf.com

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
2003